И́горь Никола́евич Бажа́н (; 2 декабря 1981, Кировоград, СССР) — украинский футболист, вратарь. По завершении выступлений — тренер

Биография 
Выступал за кировоградскую «Звезду», позже играл за «Таврию». В июне 2002 года был на просмотре в раменском «Сатурне». Также играл в киевском «Арсенале» и криворожском «Кривбассе». Летом 2007 году перешёл в луганскую «Зарю». В марте 2008 года перебрался в «Металлист». В чемпионате Украины за харьковчан дебютировал 5 октября 2008 года в матче «Металлург» (Запорожье) — «Металлист» (1:0).

В сезоне 2002/03 сыграл 1 матч за молодёжную сборную Украины. В 2002 году был вызван в сборную Украины на международный турнир LG Cup.

В 2013 году закончил карьеру игрока из-за травмы. В феврале 2014 года назначен тренером вратарей академии кировоградской «Звезды». С сезона 2016/17 — один из тренеров молодёжной команды «Звезды». После отставки главного тренера «Звезды» Романа Монарёва Бажан покинул клуб вслед за ним.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Звезда-2»
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Мариуполь»
Футбольные тренеры Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)